Cosa är ett släkte av musslor. Cosa ingår i familjen Philobryidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Cosa